Basildon – città inglese nella contea dell'Essex
 Basildon – villaggio e parrocchia civile inglese nella contea del Berkshire
 Basildon –  distretto inglese dell'Essex